Palosuo ist der Familienname von:
 Erkki Palosuo (1912–2007), finnischer Ozeanograph

Sonstiges:
 Palosuo-Inseln, Inselgruppe der Biscoe-Inseln, Antarktis